Een Lettersalade, vaak Buchstabensalat, End View of Easy as ABC of ABC End View genoemd, is een logische puzzel.

Een Lettersaladepuzzel bestaat uit een diagram met letters of 'alfabet' (bijvoorbeeld A tot E) en een of meer lege cellen. Aan de uiteinden van sommige kolommen en rijen staan buitenletters.

Om de puzzel op te lossen, moeten de gevraagde letters zo in het diagram worden geplaatst dat:
 elke rij en kolom bevat elke letter van het alfabet slechts één keer
 naar binnen geteld vanaf het einde van een gelabelde rij of kolom, is de eerste letter die wordt aangetroffen de opgegeven letter.  
 In elke rij en kolom blijft één cel leeg

Er bestaan ook Lettersalades waarbij kleuren of cijfers worden gebruikt in plaats van letters.
  

Logische puzzel